Canelas ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Canelas (Arouca), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Arouca
 Canelas (Estarreja), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Estarreja
 Canelas (Penafiel), Gemeinde im Concelho de Penafiel
 Canelas (Peso da Régua), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Peso da Régua
 Canelas (Vila Nova de Gaia)

Canelas ist der Name einer Stadt und eines Municipios in Mexiko:

 Canelas (Durango)
 Municipio Canelas

Canelas ist der Name einer Stadt in Brasilien:
 Canelas (Brasilien)

Canelas ist der Name folgender Personen:
 Ivo Canelas (* 1973), portugiesischer Schauspieler
 Manuel Canelas, bolivianischer Politiker

Siehe auch:
 Canela